Соревнования по боулингу проводятся на летних Азиатских играх начиная с Игр 1978 года (кроме Игр 1982 и 1990) для мужчин и женщин.

Виды соревнований

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация боулинга (International Bowling Federation, IBF)
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета